Mohamed Husain Bahzad (1980. július 31. –) bahreini labdarúgó, a szaúd-arábiai Ál-Nászr hátvédje.

További információk 
Footballzz.com profil

1980-ban született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek